Der Berliet 4t ist ein zweiachsiger Lastkraftwagen des französischen Herstellers Berliet, der in unbekannter Stückzahl hergestellt wurde. Das Fahrzeug wurde um 1919 gebaut und hauptsächlich für militärische Zwecke eingesetzt.

Beschreibung 

Der Wagen war für 4 t Zuladung ausgelegt. Er war 6705 mm lang und 2134 mm breit. Der Radstand betrug 4267 mm, die Spur vorn 1981 mm und hinten in der Mitte der Zwillingsbereifung 1981 mm. Der Wagen hatte Reifen der Größe 950 × 170 vorn und 1030 × 160 hinten. Bei der Bereifung handelte es sich um Vollgummireifen.

Der Motor war ein Vierzylinder-Ottomotor mit einem Hubraum von 5322 cm³ (Bohrung 110 mm, Hub 140 mm); er leistete 30 PS (22 kW) bei 1250/min. Die Leistung des Motors konnte um 5 PS gesteigert werden. Das Getriebe hatte vier Gänge. Ketten übertrugen die Kraft auf die Hinterräder. Die Räder waren aus Stahl gegossen. Die Fußbremse wirkte auf das Differential, während die Handbremse direkt an den Rädern bremste. Die Pritschenfläche war 3962 mm auf 1981 mm groß.

Einzelnachweise 

Lkw-Modell
4 t
Militärisches Radfahrzeug
Französisches Militärfahrzeug